Мото Гран-Прі Італії 2014 року, офіційна назва Gran Premio d'Italia TIM — шостий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 30 травня — 1 червня 2014 року на автомотодромі Муджелло в Італії. Фінальний день змагань відвідали 77463 глядачів.

Напередодні Гран-Прі Марко Сімончеллі був введений у Зал Слави MotoGP, ставши у ньому 21-м гонщиком.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 120,635 км (23 кола).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 110,145 км (21 коло).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 104,9 км (20 кіл).

Примітка: * — Ісааку Віньялесу було зараховане друге місце в результаті розгляду результатів гонки методом фотофінішу.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Після гонки Джек Міллер був покараний двома штрафними очками через агресивну атаку суперників під час гонки.

Марк Маркес здобув шосту перемогу в шести гонках сезону, у всіх стартувавши з поула.

Фініш у класі Moto3 став «самим близьким» в історії MotoGP: першого з третім гонщиком розділило всього 0,010 с. До цього найменша різниця була досягнута на Гран-Прі Італії—2008: Сімоне Корсі, Габора Талмачі та Пола Еспаргаро розділило 0,036 с.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Італії
2014
Італія
2014 в Італії
Травень 2014
Червень 2014